Rivière Collin peut se référer à :
 Rivière Collin, une rivière de Chili ;
 Rivière Colin, une petite rivière française du département du Cher, affluent de l'Yèvre ;
 Rivière Collin, un affluent de la rivière Mégiscane, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.